Newton puede referirse a:

Personas 

 Isaac Newton, científico, filósofo y matemático inglés.
 Isaac Newton, botánico inglés.
 Alfred Newton, zoólogo británico.
 Alan Newton, deportista británico.
 Angela E. Newton, botánica.
 Cam Newton, deportista estadounidense de fútbol americano.
 Edward Newton, ornitólogo y administrador colonial inglés.
 Edwin Tully Newton (E. T. Newton), paleontólogo y algólogo inglés.
 George Albert Newton (G. A. Newton), botánico inglés.
 Helmut Newton, fotógrafo australiano.
 Martha Elizabeth Newton (M. E. Newton).

Física 

 Leyes de Newton: tres leyes de la dinámica enunciadas por Sir Isaac Newton.
 Newton: unidad básica de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades.
 Disco de Newton.
 Ley del enfriamiento de Newton: ley que explica los cambios de temperatura a cierta temperatura ambiente.
 Escala Newton o grado Newton: Unidad de medida de temperaturas de escalas termométricas, actualmente en desuso.

Astronomía 

 (8000) Isaac Newton: asteroide n.º 8000 de la serie (1986 RL5 ).
 Newton: cráter de la Luna de 82 x 82 km y una altura de 8000 metros, formación muy interesante situado en λ=16º9 E y φ=76º7S. Schröter le asignó el nombre en 1802. Langreanus le había asignado el de Frederick D. Holsat, que fue ignorado.
 Newton: cráter de Marte de 300 km de diámetro.
 XMM-Newton: Observatorio Espacial de rayos X lanzado por la ESA.

Matemáticas 

 Método de Newton
 Binomio de Newton

Geografía

Canadá

 Sainte-Justine-de-Newton, municipio del Valle del Alto San Lorenzo en Quebec

Estados Unidos

 Newton (Alabama)
 Newton (Carolina del Norte)
 Newton (Georgia)
 Newton (Kansas)
 Newton (Massachusetts)
 Newton (Misisipi)
 Newton (Nueva Jersey)
 Newton (Utah)
 Varios condados estadounidenses llamados

Inglaterra 
 Newton (Derbyshire)
 Newton (Suffolk)
 Newton (Warwickshire)

Gales
 Newton (Bridgend)
 Newton (Swansea)

Tecnología 

 Apple Newton: PDA.

Publicaciones periódicas 

 Newton Siglo XXI, revista mensual de divulgación científica, editada en España entre 1998 y 2002.